Württemberg-Mömpelgard bezeichnet 

 linksrheinische Gebiete des Landes Württemberg zwischen 1397 und 1793, siehe Grafschaft Württemberg-Mömpelgard
 eine Seitenlinie des Hauses Württemberg von 1553 bis 1593, siehe Ältere Seitenlinie Württemberg-Mömpelgard
 eine Seitenlinie des Hauses Württemberg von 1617 bis 1723, siehe Jüngere Seitenlinie Württemberg-Mömpelgard